Onan Runggu (plaats), een plaats in Indonesië
Onan Runggu (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing